Tucu-tucu o tuco-tuco puede referirse a:

 tucutucu, cocuyos o tagüinches, género de insectos coleópteros (Pyrophorus spp.).
 tucu tucu, género de roedores (Ctenomys spp.).
 Tucu Tucu: paraje o localidad rural del departamento Río Chico, en la provincia de Santa Cruz, conformado por un grupo de estancias en la Patagonia argentina.
 Los Tucu Tucu (1959-2007), grupo folclórico de la provincia de Tucumán (Argentina).
 Tucu Tucu (Marcelo Zalayeta, 1978-), futbolista uruguayo.